Louise van Savoye (1462-1503), dochter van hertog Amadeus IX van Savoye, heilige
Louise van Savoye (1476-1531), dochter van hertog Filips II van Savoye, moeder van koning Frans I van Frankrijk